Рой:
 Рой — вереница, множество кого-чего-нибудь — пчёл, других насекомых, мыслей (в переносном значении).
 Рой насекомых — семья, совокупность пчёл или других насекомых, образующих во главе с маткой обособленную организацию.
 Рой дронов — программно управляемые совместно множество малых БПЛА.
 «Рой» — советская корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка.

Топоним 
 Рой — река в России.
 Рой — деревня, Некоузский район, Ярославская область, Россия.

Персоналии 
Фамилия и имя происходят от  — «красный, рыжий». Существует русская и украинская, а также индийская фамилия Рой.
 Рой I (1921—2012) — князь самопровозглашённого государства Силенд.
 Рой, Авиджит (1972—2015) — американо-бангладешский интернет-активист.
 Рой, Алексей Хрисанфович (1922—2016) — войсковой разведчик, гвардии старшина, Герой Советского Союза (1946).
 Рой, Алексия (более известна как Ава Адамс; род. 1979) — американская порноактриса.
 Рой, Андрей Саввич (1887—1919) — герой Гражданской войны, соратник И. А. Кочубея.
 Рой, Антон ван (1870—1932) — голландский артист оперы (баритон).
 Рой, Арундати (род. 1961) — индийская писательница, политическая деятельница и критик глобализации.
 Рой, Бидхан Чандра (1882—1962) — индийский политический и государственный деятель. Второй шеф-министр региона Западная Бенгалия.
 Рой, Бимал (1909—1966) — индийский оператор, режиссёр и продюсер.
 Рой, Брайан (род. 1970) — нидерландский футболист.
 Рой, Брэндон (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Рой, Бункер (род. 1945) — индийский социальный предприниматель, педагог и спортсмен.
 Рой, Вилли (род. 1943) — американский футболист.
 Рой, Дрю (род. 1986) — американский актёр.
 Рой, Дип (настоящее имя Мохиндер Пурба; род. 1957) — британский актёр-карлик индийского происхождения, каскадёр, кукольник.
 Рой, Дункан (род. 1960) — британский кинорежиссёр.
 Рой, Индра Лал (1898—1918) — индийский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Рой, Кристина (1860—1936) — словацкая христианская писательница.
 Рой, Кришна Чандра (1710—1783) — бенгальский раджа.
 Рой, Лана (род. 1997) — российская порноактриса.
 Рой, Луи Эжен (1861—1939) — гаитянский банкир, исполнял обязанности президента страны.
 Рой, Манабендра (1887—1954) — индийский коммунист, деятель Коминтерна.
 Рой, Мэтт (род. 1995) — американский хоккеист.
 Рой, Николай Иванович (род. 1930) — заслуженный строитель России (1996).
 Рой, Нирупа (1931—2004) — индийская киноактриса.
 Рой, Олег Юрьевич (род. 1965) — российский писатель, настоящая фамилия Резепкин.
 Рой, Ричард (род. 1987) — тринидадский футболист, нападающий.
 Рой, Рок (род. 1986) — словенский футболист, защитник.
 Рой, Ронит (род. 1965) — индийский киноактер, модель, продюсер и бизнесмен.
 Рой, Эдвард Джеймс (1815—1872) — пятый президент Либерии.

 Медведев, Рой Александрович (род. 1925) — советский публицист, педагог и историк, диссидент.
 Вагелос, Рой (род. 1929) — американский бизнесмен греческого происхождения.
 Рой Макай (род. 1975) — голландский футболист.

Двойная фамилия 
 Чуквуого-Рой, Чинве (1952—2012) — нигерийская художница.

В культуре 
 Рой Харпер — персонаж комиксов издательства DC Comics.
 Рой Мустанг — персонаж манги и одноимённого аниме «Стальной алхимик».

Рой — название художественных произведений:
 «Рой» — фильм Ирвина Аллена 1978 года.
 «Рой» — фантастическая повесть Брюса Стерлинга, 1982 год.
 «Рой» — фильм Владимира Хотиненко 1990 года.
 «Рой» — фантастический роман Майкла Крайтона, 2002 год.
 «Рой» — научно-фантастический роман Орсона Скотта Карда и Аарона Джонстона, 2016 год.
 «Рой» — международный мини-сериал 2023 года.

См. также 
 Метеорный рой — поток метеоров.
 Роевой интеллект — коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы.
 Рой землетрясений — явление, часто предшествующее извержению вулкана.
 Рои
 РОИ
 Роб Рой